Бежаницы
 Бежаницы — посёлок в Бежаницком районе Псковской области
 Бежаницы — муниципальное образование в статусе городское поселение в Бежаницком районе Псковской области